Ramskapelle (Knokke-Heist), een deelgemeente van Knokke-Heist in West-Vlaanderen
Ramskapelle (Nieuwpoort), een deelgemeente van Nieuwpoort in West-Vlaanderen